Kotlice (gromada w powiecie chmielnickim) (buski/chmielnicki)
 Kotlice (gromada w powiecie zamojskim) (tomaszowski/zamojski)